Суперкубок Йорданії з футболу 2015  — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня 2015 року між чемпіоном Йорданії клубом Аль-Вахдат та володарем Кубка Йорданії клубом Аль-Файсалі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz
 Матч на futbol24

2015
Йорданія
Серпень 2015
2015 у йорданському спорті